Niemcy:
 Bodenheim – dzielnica gminy Weilerswist w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Bodenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen
 Bodenheim – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Osoby:
 Maxwell Bodenheim – amerykański pisarz
Inne:
 Bodenheim – zamek

Zobacz też:
 Bodenheimer
 Budenheim